Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2019 werd gespeeld van 7 tot en met 12 januari 2019 en vond plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi in 2019
ATP-toernooi van Auckland